Le terme ligne 91 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 91 du tramway de Bruxelles ;
 Ligne 91 du tramway de Prague.

Voir aussi 
  

91